Иконниково — название населённых пунктов в России:

 Иконниково — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Иконниково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Иконниково — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Иконниково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Иконниково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Иконниково — до 1936 года название рабочего посёлка Горьковское Горьковского района Омской области.